Hi-fi (o hifi) – abbreviazione per High fidelity (alta fedeltà)
 Impianto Hi-Fi – impianto per la riproduzione del suono nel rispetto dei parametri dell'alta fedeltà
 Hi-fi – brano musicale di Adriano Pappalardo
 Hi-Fi Bros – gruppo No Wave e Post-punk italiano

 HIFI – rete televisiva

Pagine correlate 
Alta fedeltà (disambigua)